Wullschlaegelia är ett släkte av orkidéer. Wullschlaegelia ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Wullschlaegelia